Het WTA-tennistoernooi van Acapulco (officieel Abierto Mexicano Telefonica Movistar) van 2003 vond plaats van 24 februari tot en met 2 maart 2003 in de Mexicaanse stad Acapulco. Het was de derde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Acapulco 2003. Er werd gespeeld op rode gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Katarina Srebotnik was het vierde reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Haar openingspartij in de tweede ronde verloor zij evenwel.

Het tweede reekshoofd, Amanda Coetzer uit Zuid-Afrika, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Argentijnse Mariana Díaz Oliva in twee sets. Coetzer wist voor de tweede keer het toer­nooi van Acapulco op haar naam te schrij­ven. Het was haar negende, en laatste, WTA-titel, de enige van 2003. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als derde geplaatste duo Émilie Loit en Åsa Svensson won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Petra Mandula en Patricia Wartusch in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Française Loit had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zweedse Svensson ook vier.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema ITF

Acapulco 2003
Acapulco